CIPS steht für:

 Cross-Border Inter-Bank Payments System, ein Cross-Border-Interbank-Payment-System zur Zahlungsabwicklung mit China und Auslandsbanken
 Confédération Internationale de la Pêche Sportive, Internationale Konföderation der Sportangler
 Chartered Institute of Procurement & Supply, ein internationaler Fachverband für Beschaffung

Siehe auch:
 CIPSM

Abkürzung